Estadi Vicente Calderón, estadi de futbol de l'Atlético de Madrid.
 Vicente Calderón Pérez-Cavada, president històric de l'Atlético de Madrid.